Racionalización puede referirse a: 

 Racionalización (sociología), son los medios de transición de una sociedad tradicional a una racionalizada.
 Racionalización es el proceso de construcción de una justificación lógica para llegar a una decisión que originalmente estaba tomada a través de un proceso mental diferente.
 Racionalización (economía) es un intento por cambiar un flujo de trabajo pre-existente ad hoc, en uno que está basado en un conjunto de normas publicadas. También, en la jerga comercial, para hacer mención a una reducción en los números.
 Racionalización de radicales, en matemáticas es el proceso de eliminación de raíces cuadradas o números imaginarios de un denominador de fraccionario.
 La adición de una hipótesis ad hoc y sus explicaciones.